Игра́ () — посёлок в Удмуртии, административный центр Игринского района.

Население —  чел. () — крупнейший сельский населённый пункт республики.

География 
Посёлок расположен на реке Лоза (приток Чепцы) в 92 км к северу от Ижевска. Cостоит из западной и восточной частей, разделённых расстоянием в 2  км и соединённых улицей Победы по единственному в посёлке мосту через Лозу.

Название 
Деревня (будущий посёлок) первоначально называлась Эгра́ — по основавшей её родовой группе удмуртов. М. Г. Атаманов переводит название воршуда Эгра с языка манси как «род волка», однако, данная версия не является достаточно убедительной (манси в этих местах никогда не проживали). В. В. Напольских доказал, что название этого воршуда связано с обскими уграми лишь опосредованно: пермское название обских угров —  (→ ),  было заимствовано пермянами в ходе тесных контактов с обскими уграми и вошло в пермский именослов. По мнению В. С. Чуракова, название рода образовано (при помощи суффикса -a) от удмуртского мужского имени Эгыр ( «уголь»).

История 
Впервые селение упоминается в 1615 году в списке с дозорных книг воевод Федора Андреевича Звенигородского и Василия Терентьевича Жемчужникова и дьяка Михаила Одинцова. По данным переписной книги 1678 года, в деревне Игра над Лозою рекою насчитывается 43 двора, проживало 185 человек.

Во второй половине XIX века в Игру начинается приток русских землевладельцев из центральных районов России, и в 1859 году она становится центром Игринской волости Глазовского уезда. По данным десятой ревизии в 1859 году в 19 дворах казённой деревни Игринская (Бужгурт) при ключе Игре проживало 111 человек, в ней находилась сельская расправа.

В 1861 году с открытием прихода деревня становится селом. На следующий год была построена деревянная церковь в честь апостола Иоанна Богослова, освящённая 12 ноября 1862 года. В 1873 году при церкви была открыта церковно-приходская школа.

13 сентября 1918 года во время Ижевско-Воткинского восстания после ожесточенного боя Игра была захвачена ижевскими повстанцами и использовалась как важный опорный пункт в ходе последовавших атак на Зуру, где находились части Красной армии. 1 октября Игра была окружена и взята штурмом частями Особой Вятской дивизии Красной армии.

В 1929 году Игра входит во вновь образованный Зуринский район, а в 1937 году образуется Игринский район и посёлок становится его центром.

Статус посёлка городского типа — с 1954 года по 2012 год.

Население

Инфраструктура

Промышленность 
В настоящее время в Игре сформировано три промышленных района: северо-восточный, юго-западный и северо-западный. Общая территория производственных зон составляет около 400 га.

Крупнейшим промышленным предприятием посёлка является Игринское нефтегазодобывающее управление компании «Удмуртнефть». В настоящее время НГДУ «Игра» разрабатывает месторождения Восточно-Красногорское, Есенейское, Красногорское, Лозолюкско-Зуринское, Михайловское, Сундурско-Нязинское и Чутырское; в перспективе — разработка Карсовайского месторождения.

Среди наиболее крупных выделяются предприятия лесозаготовки и лесообработки: «Игринский леспромхоз» и «Игринский завод домостроения», а также объекты пищевой промышленности: молокозавод, мясокомбинат и хлебозавод.

Транспорт 
Игра находится в географическом центре Удмуртии. Её транспортное положение для связи с другими районами республики весьма благоприятно.

В меридиональном направлении через Игру проходит железная дорога «Ижевск — Балезино». На участке линии, проходящей непосредственно по западной части посёлка, располагается одноимённая пассажирская станция.

Через восточную часть Игры проходит автодорога М7 (участок Елабуга — Пермь), в посёлке от неё отходят автодороги в Глазов/Киров (на север), в Селты/Уву/Кильмезь (на юго-запад), в Сеп (на восток). В Восточном жилом районе при въезде в посёлок со стороны Ижевска расположена автостанция.

В Игре существуют 3 внутрипоселковых автобусных маршрута. Крупнейший перевозчик — «Игринское автотранспортное предприятие».

Социальная сфера 
На территории посёлка расположены 10 дошкольных учреждений и 5 общеобразовательных школ.

Галерея

См. также 
 Верхняя Игра
 Старая Игра

Примечания

Ссылки 
 Муниципальное образование «Игринское» 
 
 

Населённые пункты Игринского района
Районные центры Удмуртии
Бывшие посёлки городского типа Удмуртии